Мировая лига водного поло среди мужчин 2006 — 5-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с ???? по ????, а суперфинал с 11 по 14 августа в городе Афины (Греция). Победителем турнира в первый раз стала сборная Сербии и Черногории.

Квалификационный турнир

Первый раунд 
Квалификационный турнир проходил с ???? по ???? 2006 года.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Второй раунд

Группа А

Группа В

Суперфинал

Финальный раунд

1/2 финала

Финалы

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2006 год в водном поло